Cet article présente la liste des députés élus dans le Nord.



législature (2022-)

Législature (2017-2022)

Législature (2012-2017)

Législature (2007-2012) 

Les circonscriptions changent parfois.

Législature (2002-2007)

Législature (1997-2002)

Législature (1993-1997)

Législature (1988-1993)

Législature (1986-1988)

Législature (1981-1986)

Législature (1978-1981)

Législature (1973-1978)

Législature (1968-1973)

Législature (1967-1968)

Législature (1962-1967)

Législature (1958-1962)



(1956-1958)

(1951-1955)

(1946-1951)

Assemblée nationale constituante (1946-1946)

Assemblée nationale constituante (1945-1946)



législature (1936-1940)

législature (1932-1936)

législature (1928-1932)

législature (1924-1928) 
Vote de liste à la majorité à deux tours est utilisé.
Expérience de courte durée puisque l'on en revient au précédent système dès les élections suivantes.

législature (1919-1924) 
Vote de liste à la majorité à deux tours est utilisé.

XIe législature (1914-1919)

législature (1910-1914)

législature (1906-1910)

législature (1902-1906)

législature (1898-1902)

législature (1893-1898)

législature (1889-1893)

législature (1885-1889) 
Vote de liste à la majorité à deux tours est utilisé.

Expérience de courte durée puisque l'on en revient au précédent système (loi du 13 février 1889) dès les élections suivantes.

législature (1881-1885)

législature (1877-1881)

législature (1876-1877)

Assemblée nationale (1871-1876) 
 Robert Eugène des Rotours
 Pierre Oscar Maximilien de Brigode-Kemlandt mort en 1874, remplacé par Édouard Parsy
 Émile de Marcère
 Octave-Joseph d'Hespel
 Alexis de La Grange
 Ambroise Vente
 Émile Bottieau
 Félix Lambrecht mort en 1871, remplacé par Jules Derégnaucourt
 Louis Baucarne-Leroux
 Werner de Mérode (1816-1905)
 Ignace Plichon
 Jules Brabant
 Achille Testelin
 Jules Leurent
 Alfred Dupont
 Henri Wallon (1812-1904)
 Constantin-Achille Descat
 Jules Pajot
 Jules Brame
 Nicolas Maurice
 Charles Boduin
 Anatole de Melun
 Antoine Théry
 Édouard Roger du Nord
 Hyacinthe Corne
 Francisque de Corcelle
 Charles Kolb-Bernard
 Louis de Hau de Staplande

Second Empire

législature (1869-1870)

législature (1863-1869)

législature (1857-1863)

législature (1852-1857)

Élections au suffrage universel masculin à partir de 1848

Assemblée nationale législative (1849-1851) 

 Werner de Mérode (1816-1905)
 Achille Testelin
 Henri Wallon (1812-1904), démissionne en 1850, remplacé par Jean Ernest Ducos de La Hitte démissionne en 1851, remplacé par Claude-Marius Vaïsse
 Anatole de Melun
 Antony Thouret
 Emmanuel Choque
 Adalbert d'Hespel
 Alphonse Delebecque
 Édouard Roger du Nord
 Hyacinthe Corne
 Jean-Baptiste Dumas
 Louis-Joseph Descat
 César Duquenne
 Charles Kolb-Bernard
 Louis de Hau de Staplande
 Gaspard Thémistocle Lestiboudois
 Alexandre Loiset
 Charles Seydoux
 Antoine-Philibert Marchant
 Antoine Vendois
 Louis Behaghel
 Pierre François Aubry
 Auguste Mimerel
 Victor de Persigny

Assemblée nationale constituante (1848-1849)

Chambre des députés (Monarchie de Juillet)

Législature (17/08/1846-24/02/1848)

Législature (1842-1846)

Législature (1839-1842)

Législature (1837-1839)

Législature (1834-1837)

Législature (1831-1834)

Législature (1830-1831)

Chambre des députés des départements ( Restauration)

législature (1828-1830)

législature (1824-1827)

législature (1816-1823)

législature (1815–1816) 

 Alexandre Beaussier-Mathon
 Eugène-Alexandre-Nicolas Deforest de Quardreville
 Ernest Desmoutier
 Romain-Joseph de Brigode
 Laurent Coppens
 Charles de Béthisy
 Louis Potteau d'Haucardie
 Alexandre-César-Louis d'Estourmel
 Louis Dubois-Descours, marquis de la Maisonfort
 Charles Dominique Bernard
 Joseph Van Merris-Hinderick
 François Joseph Benoist

Chambre des représentants (Cent-Jours) 

 Charles François Droüart de Lezey
 Alexandre Frémicourt-Lely
 Joseph Joachim Bonvié
 Jean, Louis, Bonaventure de Kenny
 Maximilien Farez
 Philippe Dequeux De Saint-Hilaire
 Pierre Mathieu Dumoulin
 Sébastien Bottin
 Piat Alexandre Joseph Desmoutier
 Eugène Constant Joseph César Gossuin
 Théodore-Joseph-Louis Pillot
 Philippe-Antoine Merlin de Douai
 Louis Joseph de Warenghien de Flory

Chambre des députés des départements ( Restauration) 
 Maximilien Farez
 Philippe Dequeux De Saint-Hilaire
 Pierre Mathieu Dumoulin
 Jean Antoine Joseph Baillion
 Jean-Marie Joseph Emmery
 Louis Philippe Schadet

Corps législatif (1800-1814) 

 Romain-Joseph de Brigode
 Maximilien Farez
 Joseph Vincent Dumolard
 Philippe Dequeux De Saint-Hilaire
 Pierre Mathieu Dumoulin
 Pierre de Montesquiou-Fezensac
 Eugène Constant Joseph César Gossuin
 Albert François Joseph Duquenne
 Jean Antoine Joseph Baillion
 Paul François Joseph Danel
 Jean-Marie Joseph Emmery
 François-Martin Poultier
 Louis Philippe Schadet
 Louis Baudouin Joseph Gruson
 Grégoire van Kempen
 Albert Victoire Despret
 Jean-Baptiste Gabriel Rivière
 Alexandre-Joseph-Séraphin d'Haubersart

Conseil des Cinq-Cents (1795-1799) 

 Albert-Augustin-Joseph Duhot
 Jean-François Woussen
 Pierre Mathieu Dumoulin
 Georges Henri Joseph Dupire
 Nicolas-Marie Quinette
 Théodore Albert Thélu
 François Xavier Dumonceau
 Philippe-Laurent Pons de Verdun
 Nicolas François Delesaulx
 Eugène Constant Joseph César Gossuin
 Paul François Joseph Danel
 André Pottier (homme politique)
 Joseph Lequinio
 Henri Joseph Désiré Fauvel
 Jean-Baptiste Joseph Delabuisse
 Albert Scrive
 Pierre François Joseph Plichon
 Louis Marie Debaecque
 Charles François Marie Duval
 Henri Louis Joseph Cochet
 Claude Emmanuel Joseph Aupépin
 Gaspard Jean Joseph Lesage-Senault
 Antoine François Carpentier
 Louis-Jacques Collombel de La Roussellière
 Jacques Laurent Béthune
 Nicolas Raffron de Trouillet
 Alexis François Joseph Dauchy
 Honoré Declerck

Convention nationale (1792-1795)

Assemblée législative (1791-1792) 

 Pierre Joseph Duhem
 Eugène Constant Joseph César Gossuin
 Jean-Marie Joseph Emmery
 Charles Lefebvre
 Laurent Coppens
 Louis Bonaventure Vanhoenacker
 Auguste Prouveur de Pont de Grouard
 Étienne-Philippe-Marie Lejosne
 Jean-Baptiste Lemesre
 Henri Louis Joseph Cochet
 Albert Sallengros
 Antoine François Carpentier

États généraux puis Assemblée constituante de 1789

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des députés du Pas-de-Calais
 Députés de la douzième législature par circonscription
 Députés de la treizième législature par circonscription

Nord
 
Deputes